

Historia 

El Coro Juvenil del Perú, uno de los elencos oficiales de la Red Nacional de Orquestas Sinfónicas  y Coros Infantiles y Juveniles del Perú,  está integrado por jóvenes provenientes de distintas zonas de la capital, y desde su creación ha realizado diversas presentaciones en festivales corales, encuentros internacionales y conciertos sinfónicos corales con las diferentes Orquestas Sinfónicas de la Red.

La Red Nacional de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles del Perú del Ministerio de Educación fue creada mediante Resolución Ministerial N° 0349-ED-2008,  dada en la casa de Gobierno el 12 de agosto de 2008 con motivo del “Día Internacional de la Juventud”; y se encuentra bajo la Dirección de Cultura y Deporte del Ministerio de Educación  dirigida por la Dra. Renata Teodori de la Puente.  La Red Nacional de Orquestas Sinfónicas y Coros Infantiles y Juveniles del Perú está al mando de su fundador el  Maestro Wilfredo Tarazona Padilla.

Obras interpretadas 

En marzo de 2010, el Coro Juvenil del Perú presentó Carmina Burana (Carl Orff) junto con la Red Nacional de Orquestas y Coro Juveniles e Infantiles del Perú en el Conservatorio Nacional del Música - Perú.

Imágenes 

Coros de Perú
Instituciones y organismos con sede en Lima
Cultura de Lima